Джордан Томас Хьюгилл (; 4 июня 1992, Мидлсбро, Англия) — английский футболист, нападающий английского клуба «Норвич Сити». В настоящее время выступает за «Вест Бромвич Альбион» на правах аренды.

Клубная карьера

Начало карьеры 
Начинал свою карьеру в клубах низших английских дивизионов «Марск Юнайтед», «Сихэм Ред Стар» и «Консетт». В сентябре 2009 года должен был пройти просмотр в «Сандерленде», но получил травму голеностопа.

В августе 2010 года поступил в Академию Гленна Ходдла в Испании, где выступал за аффилированный местный клуб «Херес Индастриал». В декабре 2011 года вернулся в Англию, подписав контракт с клубом «Уитби Таун» (7-й дивизион), однако в первом же матче получил разрыв крестообразных связок колена и выбыл из строя на 10 месяцев. В октябре 2012 года для восстановления физической формы отправился в аренду в клуб «Марск Юнайтед». Параллельно с этим работал барменом в ресторане «Dickens Inn» в родном Мидлсбро.

«Порт Вейл» 
Летом 2013 года Хьюгилл успешно прошёл просмотр и подписал контракт с клубом Лиги Один «Порт Вейл». В сентябре отправился в месячную аренду в клуб Национальной Конференции «Гейтсхед», за который провёл 7 матчей и забил 5 мячей. Вернувшись в «Порт Вейл», 22 октября дебютировал за команду в победном матче против «Кроли Таун» (3:0), а 16 ноября забил первый гол на уровне Лиги Один, отличившись в домашнем поединке против «Шрусбери Таун» (3:1).

По итогам сезона Джордан провёл 24 матча за «Порт Вейл», забив 5 мячей, и был признан «Лучшим молодым игроком клуба». Ему был предложен новый контракт, однако он отказался от предложения.

«Престон» 
19 июня 2014 года Хьюгилл перешёл в «Престон Норт Энд», заключив двухлетний контракт. Сумма сделки осталась нераскрытой. Дебютировал 12 августа в матче 1-го раунда Кубка Лиги против «Рочдейла» (2:0). 26 августа 2014 года забил первый гол за «Престон», отличившись в матче 2-го раунда Кубка Лиги против «Мидлсбро», команды из его родного города.

13 сентября 2014 года в матче чемпионата против «Уолсолла» (1:3) в столкновении с защитником Энди Батлером Джордан заработал красную карточку, а также получил травму колена, которая потребовала хирургического вмешательства. Восстановившись после травмы, в феврале 2015 года нападающий отправился в месячную аренду в клуб Лиги Два «Транмир Роверс». Забив за «роверс» всего 1 гол, через месяц ушёл в аренду в другой клуб Лиги Два — «Хартлпул Юнайтед», где проявил себя более результативно. В мае Хьюгилл вернулся в расположение «Престона» и был в числе запасных в финале плей-офф Лиги Один против «Суиндон Таун» на Уэмбли (4:0).

В сезоне 2015/16 Хьюгилл закрепился в основном составе команды, проведя 32 игры и забив 5 голов. В октябре 2015 года, а затем в сентябре 2016 года он продлевал контракт с «Престоном» на 2,5 года. В январе 2017 года «Ипсвич Таун» cделал предложение по трансферу нападающего в размере £1,5 млн, однако оно было отклонено.

Сезон 2016/17 Джордан закончил с 13 голами в 47 матчах, став лучшим бомбардиром «белоснежных». Сезон 2017/18 он также начал результативно и 29 августа подал заявление о выставлении на трансфер, однако «Престон» отказался продавать футболиста.

«Вест Хэм» 
31 января 2018 года перешёл в «Вест Хэм Юнайтед», заключив контракт на 4,5 года. Сумма трансфера составила около £10 млн. 3 февраля дебютировал в Премьер-лиге в матче против «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:3),\. Всего, во второй половине сезона сыграл за «Вест Хэм» лишь 22 минуты в 3 играх.

Аренда в «Мидлсбро» 
8 августа 2018 года на правах аренды до конца сезона перешёл в «Мидлсбро». Дебютировал 24 августа в домашней встрече против «Вест Бромвич Альбион» (1:0). 28 августа забил первый гол в составе «речников» в матче 2-го раунда Кубка лиги против «Рочдейла» (2:1). 10 ноября отметился дублем в ворота «Уиган Атлетик» (2:0), забив свои первые мячи в чемпионате.

Достижения 
 «Престон Норт Энд»
 Победитель плей-офф Лиги 1: 2014/2015

 «Норвич Сити»
 Победитель Чемпионшипа: 2018/19, 2020/21

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Англии
Игроки ФК «Уитби Таун»
Игроки ФК «Порт Вейл»
Игроки ФК «Гейтсхед»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Хартлпул Юнайтед»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Мидлсбро»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Норвич Сити»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»